Линда Соовик (,  — ) — эстонский педагог.

В 1959-м году окончила Тартуский университет.

С 1953 по 1969 год —  директор Пярнуской средней школы №2 имени Лидии Койдулы.

С 1969 по 1974 год —  директор Пярнуской заочной средней школы.

Депутат 5-го созыва Верховного Совета Эстонской ССР.

Награды и премии 

 1963 — Заслуженный Учитель Эстонской ССР
 1966 — Орден Ленина
 1968 — Герой Социалистического Труда

Внешние ссылки 
 Герои страны 
 Фотография в базе данных Эстонского Национального Архива

Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 5-го созыва